Scalabrino ist der Familienname folgender Personen:

 Laurane Scalabrino (* 1993), französische Handball- und Beachhandballspielerin
 Valea Katharina Scalabrino (* 1990), deutsche Schauspielerin